Huai’an Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huai'an Shi, prefektur, Jiangsu, 
 Huai'an Xian (härad i Kina), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar